Кастусь — білоруське ім'я.

Відомі люди 
Кастусь Калиновський (біл. Кастусь Каліноўскі) або Вікентій (Вінцент) Костянтин Калиновський (біл. Вінцэнт Канстанцін Каліноўскі; 21 січня (2 лютого) 1838, Мостовляни, Гродненський повіт, Гродненська губернія, Російська імперія — 10 (22) березня 1864, Вильна) — національний герой Білорусі.
 Кастусь Калиновський (фільм) — білоруський радянський художній фільм 1927 року режисера Володимира Гардіна.
 Костянтин Єзовітов, Кастусь Єзовітов  (5 (17) травня 1893, Двінськ (зараз Даугавпілс, Латвія) — 23 травня 1946, Мінськ) — білоруський політичний, громадський і військовий діяч.

Білоруські імена